O cordão de ouro, conforme a conscienciologia, é o suposto elemento sutil, bioenergético que une o corpo mental (ou corpo do discernimento) através de outros elementos ao corpo das emoções (duplo etérico ou corpo astral).

Ver também 
 Cordão de prata
 Projeção da consciência

Ligações externas 
 

Conscienciologia